Рошија има више значења:

 Рошија (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Рошија (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Рошија (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Рошија (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Рошија (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Рошија (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Рошија (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Рошија (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији